Giuseppe Barone (1837-1902) – architetto italiano
 Giuseppe Barone (1887-1956) – pittore italiano
 Giuseppe Barone (1914-2004) – presbitero italiano
 Giuseppe Barone (1947) – storico italiano